Кра́сная Ре́чка — русский топоним, имеет аналоги в других языках (тюрк. Кызыл-су, англ. Ред-Ривер и др.).

Населённые пункты

Киргизия 
 Красная Речка — село в Ысык-Атинском районе Чуйской области.

Россия 
 Красная Речка — посёлок в Улётовском районе Забайкальского края.
 Красная Речка — деревня в Кондопожском районе Карелии.
 Красная Речка — посёлок в Нагорском районе Кировской области.
 Красная Речка — деревня в Боготольском районе Красноярского края.
 Красная Речка — деревня в Бокситогорском районе Ленинградской области.
 Красная Речка — деревня в Новоторъяльском районе Марий Эл.
 Красная Речка — село в Оршанском районе Марий Эл.
 Красная Речка — посёлок в Ардатовском районе Нижегородской области.
 Красная Речка — деревня в Шахунском районе Нижегородской области.
 Красная Речка — село в Дергачёвском районе Саратовской области.
 Красная Речка — село в Новобурасском районе Саратовской области.
 Красная Речка — село в Пугачёвском районе Саратовской области.
 Красная Речка — бывший посёлок городского типа, ныне микрорайон города Хабаровск.

Реки 
 Красная Речка (приток Средней Терси) — в Кемеровской области.
 Красная Речка (приток Усени) — в Татарстане.
 Красная Речка — приток Амурской протоки.
 Красная Речка — в Красноярском крае, приток Кантегира.

Другое 
 Красная Речка — микрорайон Хабаровска.
 Красная Речка — станция Дальневосточной железной дороги в черте Хабаровска.

См. также 
 Овраг Красная Речка
 
 Красненькая речка
 Красный канал
 
 
 Кызылырмак
 Кызылсу (приток Пянджа)
 Кызылсу-Киргизский автономный округ
 Хуншуйхэ
 Хонгха